Die Liste der Gemarkungen in Nordrhein-Westfalen umfasst die 2910 Gemarkungen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gemäß dem Runderlass des Innenministers NRW vom 16. Juli 1986 – IIIC2 – 8716, SMBl. NRW. 71342, Stand 2015.

Einzelnachweise 

!
Gemarkung